Boscobel House pode referir-se a um dos seguintes palácios:
 Boscobel House (Estado de Nova Iorque)
 Boscobel House (Shropshire/Staffordshire)

Desambiguação